Fárbauti – gigante della mitologia norrena, padre di Loki
Farbauti – satellite naturale di Saturno